

Zene

Albumok 
 Velvet (középlemez) – a Toadies középlemeze
 Velvet (Wink-stúdióalbum)
 The Velvet – Red Velvet-középlemez

Dalok 
 Velvet (Savoy-dal)
 Velvet (The Big Pink-dal)
 Velvet (Chris Jamison-dal)

Egyéb 
 Velvet (internetes lap) – az Index bulvárlapja
 Velvet (énekes) – svéd énekesnő
 Velvet (film) – 1964-es amerikai film
 Velvet (musical) – ausztrál musical
 Velvet (település) – önkormányzat nélküli település Washingtonban